«Chamber Music Society» — третий студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Эсперансы Сполдинг, выпущенный 17 августа 2010 года на лейбле Heads Up International.
Виниловая версия альбома была издана в феврале 2011 года.

История 
Альбом вышел 17 августа 2010 года на лейбле Heads Up International.
Radio Music Society получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как All About Jazz, AllMusic, Popmatters.

В США Chamber Music Society достиг позиции № 34 в хит-параде Billboard 200 и позиции № 1 в джазовом чарте Top Jazz Albums с тиражом в 18 000 копий. Журнал Billboard назвал Chamber Music Society'' лучшим джазовым диском 2011 года.

Список композиций 
Автор всех песен Эсперанса Сполдинг, кроме оговоренных
 «Little Fly» (слова: Уильям Блейк, музыка: Эсперанса Сполдинг) — 3:33
 «Knowledge of Good and Evil» — 7:59
 «Really Very Small» — 2:44
 «Chacarera» (Leo Genovese) — 7:27
 «Wild Is the Wind» (Дмитрий Тёмкин, Ned Washington) — 5:37
 «Apple Blossom» — 6:02
 «As a Sprout» — 0:41
 «What a Friend» — 4:54
 «Winter Sun» — 6:48
 «Inútil Paisagem» (слова: Aloysio De Oliveria, музыка: Антониу Карлос Жобин) — 4:38
 «Short and Sweet» — 5:52

Участники записи 
 Эсперанса Сполдинг — вокал, гитара
 Leo Genovese — фортепиано
 Terri Lyne Carrington — ударные
 Quintino Cinalli — перкуссия
 другие

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Джазовые альбомы США